Příjmení Leconte nosí více osobností:

 Emmanuel Leconte (* 1982), francouzský herec
 Henri Leconte (* 1963), francouzský tenista
 Patrice Leconte (* 1947), francouzský režizér a scenárista

varianty Le Conte či LeConte
 John Eatton Le Conte (1784–1860), americký přírodovědec
 John Lawrence LeConte (1825–1883), americký entomolog

související
 Conte

Externí odkazy